magistar, stručni ili znanstveni stupanj u visokoškolskom obrazovanju.
 magistarski rad, znanstveni rad kojega izrada i obrana omogućuje stjecanje naslova magistra, magistarska radnja, magistarski rad, završni ispit na postdiplomskom studiju;
 Magisterij (katoličanstvo), službeno (katoličko) crkveno učenje koje se nalazi u dogmatskim formulacijama, papinskim i koncilskim dokumentima.

Ostalo:
 upraviteljska nadzornička služba;
 upravljanje, naučavanje;